Moravci so lahko:

Slovenija 
 Moravci v Slovenskih Goricah, naselje v občini Ljutomer
 Moravske Toplice, naselje v občini Moravske Toplice, do leta 1983 se je imenovalo Moravci

Srbija 
 Moravci, Srbija, naselje v občini Ljig